

Geografia

Svizzera 
 La Heutte – ex comune ora frazione di Péry-La Heutte, comune nella regione del Giura Bernese (Canton Berna)
 Péry-La Heutte – comune nella regione del Giura Bernese (Canton Berna)

Persone 
 François Heutte (1938) – calciatore francese